Кинтанилья-дель-Ольмо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 12,59 км². Население — 40 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 56 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саморы